Kladderadatsch («Кла́ддерадач», букв. «Трам-тарарам», «Трах-тарарах», звукоподражательное выражение берлинского диалекта о чём-то падающем вниз и разбивающемся вдребезги) — немецкий литературно-художественный иллюстрированный еженедельный журнал политической сатиры, издававшийся в Берлине в 1848—1944 годах.

Журнал был основан берлинским либеральным юмористом Давидом Калишем, сыном еврейского коммерсанта и известным автором лёгких комедий, совместно с  и Рудольфом Лёвенштейном. Первый выпуск Kladderadatsch тиражом в 4 тысяч экземпляров увидел свет 7 мая 1848 года и был полностью раскуплен в тот же день. По случаю празднования тысячного выпуска журнала композитор Рудольф Биаль в 1866 году сочинил «Юбилейный марш Kladderadatsch». Позднее при главном редакторе Иоганнесе Трояне журнал придерживался национал-либеральных взглядов и поддерживал политику Отто фон Бисмарка.

После Первой мировой войны издательство Hofmann продало журнал компании промышленника Гуго Стиннеса. Журнал стал рупором правых сил и подвергал жёсткой критике умеренных политиков Веймарской республики. Уже с 1923 года журнал стал поддерживать Гитлера и национал-социализм. Карикатуры в журнале всё чаще обращались к антисемитской тематике.

Литература 
 Max Ring: David Kalisch, der Vater des Kladderadatsch und Begründer der Berliner Lokalposse. Staude, Berlin 1873.
 Kladderadatsch: humorist.-satir. Wochenblatt. Die Kriegsnummern des Kladderadatsch. Hofmann, Berlin 1895.
 R. Hofmann: Der Kladderadatsch und seine Leute 1848—1898. 1898.
 Bismarck-Album des Kladderadatsch 1849—1898. Mit Zeichnungen von Wilhelm Scholz u.a. 31. Aufl. Hofmann, Berlin 1915.
 Johannes Trojan: Am Pranger. England-Album des Kladderadatsch, von der Zeit des Burenkrieges bis zur Gegenwart. Texte von Johannes Trojan u.a. Hofmann, Berlin 1915.
 Chr. Gehring: Die Entwicklung des politischen Witzblattes in Deutschland. Leipzig 1927.r (Dissertation)
 Liesel Hartenstein (Hrsg.): Facsimile-Querschnitt durch den Kladderadatsch. eingel. v. Hans Rothfels. Scherz, München 1965 (Facsimile-Querschnitte durch alte Zeitungen und Zeitschriften. 5)
 Klaus Schulz: Kladderadatsch: ein bürgerliches Witzblatt von der Märzrevolution bis zum Nationalsozialismus 1848—1944. Diss. Bochum. Brockmeyer, Bochum 1975 (Bochumer Studien zur Publizistik- und Kommunikationswissenschaft 2).
 Kladderadatsch. (Reprint des Jahrgangs 1848), Harenberg Kommunikation, Dortmund 1978, ISBN 3-921846-03-X. (Die bibliophilen Taschenbücher 3)
 Helmuth Rogge: Die Kladderadatsch-Affäre, in: Historische Zeitschrift 195 (1962), S. 90-130
 Ingrid Heinrich-Jost (Hrsg.): Kladderadatsch : die Geschichte eines Berliner Witzblattes von 1848 bis ins Dritte Reich. Leske, Köln 1982, ISBN 3-921490-25-1.
 Ursula E. Koch: Der Teufel in Berlin. Von der Märzrevolution bis zu Bismarcks Entlassung. Illustrierte politische Witzblätter einer Metropole 1848—1890. c. w. leske Verlag, Köln 1991, ISBN 3-921490-38-3, S. 131—142.
 Artikel «Die Geschichte des Kladderadatsch» in: Die Gartenlaube, Bd. 1867 (Teil 1), S. 203—206.

Ссылки 
 Kladderadatsch на сайте библиотеки Гейдельбергского университета

Сатирические журналы
Сатирические издания
Журналы Германии
Культура Берлина
Печатные издания, возникшие в 1848 году
Печатные издания, закрытые в 1944 году